Иван Перцев:
 Перцев, Иван Иванович (1856—?) — Георгиевский кавалер; генерал-майор.
 Перцев, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 4 февраля 1917 (посмертно).